Bergold ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bergold (1899–1983), deutscher Politiker
 Gernot Bergold (1911–2003), österreichischer Biologe
 Harry E. Bergold junior (1931–1995), US-amerikanischer Diplomat
 Johann Gottlob Bergold (1742–1803), deutscher Rechtswissenschaftler
 Nico Bergold (* 1994), deutsch-thailändischer Fußballspieler
 Ralph Bergold (* 1958), deutscher Religionspädagoge
 Stephan Bergold (1789–1846), bayerischer Landwirt und Politiker
 Wolfgang Bergold (1913–1987), deutscher Widerstandskämpfer, Politiker (KPD/SED) und Diplomat, Botschafter der DDR